Sezóna 1994/1995 byla 2. ročníkem Slovnaft extraligy. Vítězem se stal tým HC Košice.

Konečná tabulka základní části

Hráčské statistiky základní části

Kanadské bodování 
Toto je konečné pořadí hráčů podle dosažených bodů. Za jeden vstřelený gól nebo přihrávku na gól hráč získal jeden bod.

|- align=center
|1.||Ľubomír Kolník||HK Dukla Trenčín||36||31||23||54||24||--
|- align=center
|2.||Vlastimil Plavucha||HC Košice||36||35||18||53||24||--
|- align=center
|3.||Karol Rusznyák||HC Slovan Bratislava||34||23||29||52||60||--
|- align=center
|4.||Zdeno Cíger||HK Dukla Trenčín||33||23||25||48||8||47
|- align=center
|5.||Dušan Pohořelec||HC Slovan Bratislava||36||25||21||46||4||--
|- align=center
|6.||Lubomír Rybovic||HC Košice||34||21||22||43||6||--
|- align=center
|7.||Pavol Zubek||HC Košice||34||16||24||40||13||--
|- align=center 
|8.||Peter Zubek||HC Košice||39||20||19||39||14||--
|- align=center 
|9.||Richard Kapuš||HC Slovan Bratislava||45||16||23||39||57||--
|- align=center
|10.||Branislav Jánoš||HK Dukla Trenčín||34||22||16||38||96||--
|}

Vyřazovací boje

Čtvrtfinále 
 HK Dukla Trenčín - Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 (11:3,3:2,4:2)
 HC Košice - ZPA Prešov 3:0 (10:1,4:3,6:1)
 Slovan Bratislava - Martimex ZŤS Martin 3:0 (5:1,5:2,2:0)
 ŠKP PS Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (8:5,4:1,4:3)

Semifinále 
 HK Dukla Trenčín - ŠKP PS Poprad 3:0 (9:5,5:3,5:3)
 HC Košice - Slovan Bratislava 3:0 (11:1,8:1,3:1)

O 3. místo 
 HC Slovan Bratislava - ŠKP PS Poprad 2:1 (4:3,5:6,5:2)

Finále 

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 1994
Lední hokej v roce 1995